El término Argulacho puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anthriscus sylvestris
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius